Ringsted is de naam van meerdere plaatsen en gemeenten:
 Ringsted (gemeente), gemeente in Denemarken
 Ringsted (plaats), plaats in de gelijknamige gemeente
 Ringsted Herred, een herred in Denemarken
 Ringsted (parochie), parochie rond deze plaats
 Ringsted (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten